Пачин — фамилия.

 Пачин, Иван Сергеевич (род. 1986) — российский театральный режиссёр.
 Пачин (1938—2021) — испанский футболист
 Пачин, Савелий Тимофеевич — казахский политик, аким